Die British Olympic Association wurde 1905 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen. Aus dem Vereinigten Königreich stammen drei Mitglieder des IOC: Prinzessin Anne (seit 1988), Phil Craven (seit 2003) und Craig Reedie (seit 1994).

Teilnahmen 
Seit 1896 nahmen die Briten an sämtlichen Sommer- und Winterspielen teil. Anders als bei internationalen Fußballspielen treten England, Wales, Schottland und Nordirland nicht mit eigenen Olympischen Komitees an; daher wird für die Mannschaft die Bezeichnung Team GB verwendet.

Ausrichtungen 
Das Vereinigte Königreich hat sich bisher achtmal um Sommerspiele, aber noch nie um Winterspiele, beworben. 2012 war London die erste Stadt, die zum dritten Mal Olympische Sommerspiele austrug.

Erfolgreiche Kandidaturen 
 London 1908
 London 1944 (entfallen auf Grund des Zweiten Weltkriegs)
 London 1948
 London 2012

Erfolglose Kandidaturen 
 Birmingham 1992
 Manchester 1996
 Manchester 2000

Medaillenbilanz

Erfolgreichste Sportler 
Die erfolgreichsten Sportler waren bisher:
 Chris Hoy – Radsport (6-1-0)
 Steven Redgrave – Rudern (5-0-1)
 Bradley Wiggins – Radsport (4-1-2)
 Ben Ainslie – Segeln (4-1-0)
 Matthew Pinsent – Rudern (4-0-0)
 Paul Radmilovic – Schwimmen, Wasserball (4-0-0)
 Jack Beresford – Rudern (3-2-0)
 Jason Kenny – Radsport (3-1-0)
 Henry Taylor – Schwimmen (3-0-2)
 Reginald Doherty – Tennis (3-0-1)
 John Arthur Jarvis – Schwimmen, Wasserball (3-0-0)
 Richard Meade – Reiten (3-0-0)
 Charles Sydney Smith – Wasserball (3-0-0)
 Sebastian Coe – Leichtathletik (2-2-0)
 Charles Bennett – Leichtathletik (2-1-0)
 Victoria Pendleton – Radsport (2-1-0)
 Benjamin Jones – Radsport (2-1-0)
 William Pimm – Schießen (2-1-0)
 Albert Hill – Leichtathletik (2-1-0)
 Iain Percy – Segeln (2-1-0)
 Frederick Humphreys – Tauziehen (2-1-0)
 Edwin Mills – Tauziehen (2-1-0)
 Rodney Pattisson – Segeln (2-1-0)
 Rebecca Adlington – Rudern (2-0-2)
 Andrew Holmes – Rudern (2-0-1)
 Kelly Holmes – Leichtathletik (2-0-1)
 Edward Clancy – Radsport (2-0-1)

Weblinks 
 The British Olympic Association (englisch)
 Das 
 Das

Einzelnachweise 

Vereinigtes Konigreich
Geschichte